Моравчик — фамилия. Известные носители:
 Моравчик, Антон (1931—1996) — чехословацкий футболист (словак), игравший на позиции полузащитника.
 Моравчик, Дьюла
 Моравчик, Йозеф
 Моравчик, Любомир